Zenîma Granieri, mais conhecida por Zenima [Zenîma] (Viersen, 2 de dezembro de 1969) é uma Cantora y Compositora de Música Italiana. Esteve presente em vários festivais, São Remo Giovani 1995, São Remo 1998 com Mango.

Cantoras da Itália